Liebe Mutter, es geht mir gut steht für:

 Liebe Mutter, es geht mir gut …, Roman von Margaret Millar (1955)
 Liebe Mutter, mir geht es gut, deutscher Film von Christian Ziewer (1972)